Медвежка — посёлок в Усть-Цилемском районе Республики Коми России.

Находится в нижнем течении р. Печора, где река разделяется на 2 русла, огибая остров Харин.

История 

Возник в годы Великой отечественной войны как поселение для разного рода «вредителей», уже отсидевших в лагерях ГУЛага, раскулаченных семей, русских немцев, высланных вглубь страны.

Имелась спецкомендатура, небольшое число местных жителей. Жители посёлка в те годы занимались сельским хозяйством, заготовкой сена, животноводством, заготовкой леса. Механизации практически не было, все делалось вручную и конной тягой. Труд был рабским, за мизерную оплату приходилось работать с 4-х утра до 8 часов вечера. Не было электричества и радио, многие семьи не по одному году жили в землянках, пока совхоз, образованный в с. Новый Бор, (Медвежка стала его отделением), не построил дома для своих работников. Население поселка в свои лучшие годы (70-80-е) не превышало 650 человек, в настоящее время совхоз прекратил существование, в посёлке живёт не более ста человек.

В поселке действовала только восьмилетняя школа, классы были переполнены, обучение шло в две смены, и в общей сложности сюда приходило около 300 детей. С 2020 года учебное заведение не функционирует по решению собрания жителей поселения.

Ссылки 
 http://komi1.ru/db/30/company53602/
 https://web.archive.org/web/20120305085522/http://www.ifns.su/11/019/000016.html
 http://komionline.ru/news/19034
 http://www.komiedu.ru/smi/index.php?ELEMENT_ID=2279

Населённые пункты Усть-Цилемского района